Brovina steht für:

 Flora Brovina (* 1949), kosovarische Politikerin, Feministin, Lyrikerin, Kinderärztin
 Brovina (Gjakova), Ort in der Gemeinde Gjakova, Kosovo

Siehe auch:
 Browina (Begriffsklärung)